Tamura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tomohiko Tamura
 Michio Tamura